Arondismentul Dole (în ) este un arondisment din departamentul Jura, regiunea Franche-Comté, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Chaussin
 Cantonul Chemin
 Cantonul Dampierre
 Cantonul Dole-Nord-Est
 Cantonul Dole-Sud-Ouest
 Cantonul Gendrey
 Cantonul Montbarrey
 Cantonul Montmirey-le-Château
 Cantonul Rochefort-sur-Nenon
 Cantonul Villers-Farlay

Comune 

Dole